Angelim peut faire référence à :

Hymenolobium, 
Angelim (Pernambuco), une municipalité brésilienne,

Personnalités